Cardillac – opera del 1926 composta da Paul Hindemith su testo di Ferdinand Lionne

Cinema e televisione
Cardillac – film tv del 1957 diretto da Volker von Collande
Cardillac – film del 1969 diretto da Edgar Reitz
Cardillac – film tv del 1985 diretto da Brian Large
Cardillac – film tv del 2005 diretto da Chloé Perlemuter